Demon’s Dance – album Jackiego McLeana
 Demon’s Dance – album Two Steps from Hell